Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 965 dans le monde.

 Route régionale 965 en Finlande
  dans certains départements, en France